Haplopharynx est un genre de vers plats libres et marins, le seul de la famille et de l'ordre.

Liste des espèces 
Selon  :
 Haplopharynx papii Schockaert, 2014
 Haplopharynx quadristimulus Ax, 1971
 Haplopharynx rostratus Meixner, 1938

Vision phylogénétique

Références

Bibliographie 
Meixner, 1938 : Turbellaria (Strudelwuermer). 1: Allgemeiner Teil. Die Tierwelt der Nord und Ostsee 33 IVb pp. 1-146.
Karling, 1974 : On the anatomy and affinities of the turbellarian orders.Biology of the Turbellaria pp. 1-16.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 
 
 
 
 
 

Macrostomorpha